Prien am Chiemsee en Allemagne ;
 Prien (Louisiane) aux États-Unis.

Voir aussi 
 Prien, une rivière en Allemagne.
 Günther Prien, sous-marinier allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de localités aux États-Unis